Aleksej Fajzullaevič Sultanov – pianista russo naturalizzato statunitense
 Çeyhun Sultanov – calciatore azero
 Elman Sultanov – ex calciatore azero
 Khumoyun Sultanov – tennista uzbeko